Le nom Sherpa peut désigner plusieurs choses :

 Le peuple sherpa, une ethnie originellement tibétaine qui s'est ensuite dispersée dans toutes les régions himalayennes ;
 La langue sherpa ;
 « Sherpa » est aussi le surnom donné aux représentants personnels des chefs d'État du G8, chargés de préparer les sommets internationaux, en allusion aux sherpas tibétains ;
 L'association Sherpa est un réseau international de juristes basé à Paris dont le but est de consolider juridiquement la notion de responsabilité sociale des entreprises (RSE) ;
 Sherpa est une enseigne française de magasin d'alimentation dans les Alpes et les Pyrénées ;
 Sherpa est un robot du Commissariat à l'énergie atomique (CEA) ;
 Le Sherpa, véhicule blindé produit par Arquus, nommé jusqu'en 2018 Renault Trucks Defense :
 Sherpa 2 ;
 Sherpa 3 ;
 Sherpa 5 ;
 Sherpa 10 ;
 Sherpa 15 ;
 Sherpa 20.
 Sherpa (José Luis Campuzano) est un bassiste espagnol de rock qui est connu pour avoir fait partie du groupe Barón Rojo.
 Le CHERPA est le centre de recherches de l'Institut d'études politiques d'Aix-en-Provence
 Sherpa est un centre de recherche en partenariat avec le Centre de santé et de services sociaux du Centre-Ouest-de-l'Ile-de-Montréal
 Sherpa tout-terrain est véhicule amphibie russe.